Адхунтас има више значења:
 Адхунтас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Адхунтас, Адхунтас дел Бозо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Адхунтас (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Адхунтас (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Адхунтас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику